Le Championnat d'Allemagne de rugby à XV de  ou 2. Bundesliga est le second échelon des compétitions nationales de rugby à XV en Allemagne. C'est une compétition qui constitue l'antichambre de l'élite, la 1. Bundesliga.

Histoire 
La 2. Bundesliga a été créée après la réunification allemande au début des années 1990 et compta à l'origine quatre ligues régionales. Plus tard, les quatre ligues ont fusionné pour donner naissance aux deux championnats actuels (Nord/Ost, Süd/West). Depuis 2002, les deux champions des 2 ligues disputent une finale qui détermine également le club promu en 1. Bundesliga. Les clubs en bas de classement sont relégués en Regionalligen, le troisième niveau du rugby en Allemagne. Les meilleures équipes de Regionalligen sont promues à leur tour en 2. Bundesliga.

Format 
La  de la compétition débute en août et se termine en septembre sous la forme d'un championnat avec 4 poules composées de 4, 5 ou 6 équipes, un  regroupant les 8 meilleurs clubs du  et les 8 équipes reléguées de la  de la 1. Bundesliga se retrouvent dans la  avec des matchs par élimination directe.

Palmarès

Édition 2016

2.BL Nord/Ost

2.BL Süd/West

Match relégation 2.BL vs 1.BL

Matchs promotion 3.Liga Süd/West vs Regionalliga Bayern pour montée en 2.BL

Édition 2017

2.BL Nord/Ost

2.BL Süd/West

Matchs relégation 2.BL vs 1.BL

Édition 2018

2.BL Nord/Ost

2.BL Süd/West

Matchs relégation 2.BL vs 1.BL

Édition 2019

2.BL Nord/Ost

2.BL Süd/West

Matchs relégation 2.BL vs 1.BL

Matchs promotion Regionalliga Baden-Württemberg vs Regionalliga Bayern pour montée en 2.BL

Édition 2020 
Tous les résultats sont annulés en raison de la pandémie de Covid-19 et la compétition est définitivement arrêtée.

Édition 2021 
La compétition n'a pas lieu durant cette année-là en raison de la pandémie de Covid-19.

Édition 2022

2.BL Nord/Ost

2.BL Süd/West

Matchs relégation 2.BL vs 1.BL

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel de la Fédération allemande de rugby (DRV)
  www.totalrugby.de - Site allemand sur le rugby national et international
  Archives du championnat d'Allemagne sur le site www.rugbyweb.de

Championnat 2e division
Rugby a Xv 2e division